Skópelos kan syfta på:

Grekland 

 Skopelos – ö
 Dimos Skopelos – kommun
 Skópelos (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Skópelos (ort), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou,